Die Abkürzung TWV steht für:

 Telemann-Werke-Verzeichnis
 Teutoburger-Wald-Verein
 Thüringerwald-Verein
 Tiroler Wassersportverein, österreichischer Sportverein
 Transmissionswärmeverlust
 Trinkwasserverordnung in Österreich
 Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH
 Tus Westfalia Vorhelm
 TWV Alania zu Konstanz, Studentenverbindung,  siehe Liste der Studentenverbindungen in Konstanz#Liste der Studentenverbindungen gegründet an der Hochschule für Technik und Gestaltung
 TWV Teutonia zu Rosenheim, Studentenverbindung, siehe Liste der Studenten- und Schülerverbindungen in Rosenheim#Studentenverbindungen
 TWV Teutonia zu Saarbrücken, Studentenverbindung, siehe Liste der Studentenverbindungen in Saarbrücken
 TWV Westphalia zu Konstanz, Studentenverbindung, siehe Liste der Studentenverbindungen in Konstanz#Liste der Studentenverbindungen gegründet an der Hochschule für Technik und Gestaltung

Die Abkürzung TWv steht für:

 die Trinkwasserversorgung, siehe Wasserversorgung

Abkürzung